Richard Jordan (1847-1922), architecte et maître d'œuvre de l'historicisme autrichien ;
 Richard Jordan (1938-1993), acteur et producteur américain.